Cosimo Tura - também conhecido como Il Cosmè ou Cosmè Tura, um pintor italiano do começo da Renascença
Tura Satana - uma atriz e dançarina exótica nipo-americana
Jordi Solé Tura - um jurista e político espanhol

Desambiguação